Чодос (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькалатен. Занимает площадь 44,3 км². Население — 126 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 La carta de poblament de Xodos
 L'enigmàtica datació de la carta de poblament

Муниципалитеты Кастельона